Rotta peut faire référence à :

Toponymes 
 , ortsteil de Kemberg en Saxe-Anhalt

Patronymes 

  (1975-), femme politique et journaliste italienne
 
 René Rotta (1928-2007), coureur cycliste français
  (1853-1913), peintre italien